Personen namens Genelli sind

 Bonaventura Genelli (1798–1868), deutscher Maler, Sohn von Janus Genelli
 Camillo Genelli (1840–1867), deutscher Maler, Sohn von Bonaventura Genelli
 Friedrich Genelli (1765–1793), Kupferstecher und Zeichner, Sohn von Joseph Genelli
 Hans Christian Genelli (1763–1823), Altertumswissenschaftler und Architekt, Sohn von Joseph Genelli 
 Janus Genelli (1761–1813), deutscher Maler, Sohn von Joseph Genelli
 Joseph Genelli (1724–1792), Maler, Zeichner und Kunststicker